Гага́рина — женская форма русской фамилии Гагарин.

 Известные носители 
 
 Гагарина, Валентина Ивановна (1935—2020) — вдова космонавта Юрия Гагарина.
 
 Гагарина, Галина Юрьевна (род. 1961) — искусствовед, доктор экономических наук, профессор. Дочь Юрия Гагарина.
 Гагарина, Екатерина Петровна (Соймонова; 1790—1873) — жена дипломата князя Г. И. Гагарина, дочь статс-секретаря императрицы Екатерины II П. А. Соймонова, внучка историка И. Н. Болтина, сестра писательницы С. П. Свечиной.
 
 Гагарина, Лидия Ивановна (1902—1984) — живописец и график, член Ленинградского Союза художников.
 Гагарина, Мария-Магдалина Владимировна (более известна как Маша Мериль; род. 1940) — французская актриса, продюсер, писатель.
 Гагарина, Ольга Олеговна (род. 1989) — российская дзюдоистка.
 Гагарина, Полина Сергеевна (род. 1987) — певица, автор песен и композитор, актриса.
 Гагарина, Прасковья Юрьевна (Кологривова, Трубецкая; 1762—1848) — первая русская воздухоплавательница.
 Гагарина, Рема Григорьевна (1935—2001) — советская спортсменка (русские шашки).
 Гагарина, Софья Андреевна (1822—1908) — княгиня, статс-дама двора, жена князя Г. Г. Гагарина.
 Гагарина, Татьяна Алексеевна (1941—1991) — скульптор и поэт.
 Гагарина, Эльвира Ивановна (род. 1937) — советский и российский почвовед, профессор, доктор биологических наук.

Населённые пункты 
 Гагарина — посёлок в Абанском районе Красноярского края.
 Гагарина — деревня в Бердюжском районе Тюменской области.